Tear Ya Down: The Rarities — збірка пісень англійської групи Motörhead, яка була випущена 7 травня 2002 року.

Композиції 
 Hump on Your Back - 3:42
 Shoot You in the Back - 3:09	
 Dirty Love - 1:02		
 Dirty Love - 3:51		
 Love Me Like a Reptile - 4:15		
 Fast and Loose - 3:04	
 Waltz of the Vampire - 3:38
 Ace of Spades - 3:02
 Bastard - 3:04
 Godzilla Akimbo - 2:20
 (We Are) The Road Crew - 3:22
 Like a Nightmare - 4:13
 Treat Me Nice - 3:52
 Stone Dead Forever - 4:35
 Sharpshooter - 3:17
 You Ain't Gonna Live Forever - 3:11
 The Hammer - 3:12	
 Bomber - 3:36
 Love Me Like a Reptile - 3:31		
 Fun on the Farm - 2:59
 Tear Ya Down - 2:40
 Fire, Fire - 2:41
 Louie, Louie - 2:45
 Jailbait - 3:33
 Step Down - 3:27

Джерела 
 Tear Ya Down: The Rarities  allmusic
 Tear Ya Down: The Rarities last.fm

Альбоми Motörhead